Bruelheide ist der Name von

 Helge Bruelheide (* 1962), deutscher Biologe
 Ralf Bruelheide (* 1967), deutscher Handballspieler